Der  Bücherlöwen-Cup (Eigenschreibweise: Bücherlöwen Cup)  ist ein vom Lions Club initiierter Lesewettbewerb zur Förderung der Erstlesekompetenz bei den Grundschulkindern der 2. und 3. Grundschulklassen. Der Wettbewerb wird innerhalb einer Stadt, Kommune oder Gemeinde ausgetragen und soll dazu beitragen, dass Erstleserklassen den Leseerwerb auch als gemeinschaftliches Ziel verstehen und Kinder mit Leseschwächen, sowie auch Kinder mit Migrationshintergrund von den Klassenkameraden unterstützt werden.

Hintergründe 
Entwickelt wurde der Bücherlöwen-Cup ursprünglich vom Lions Club Oberursel.  Ausgehend von Oberursel im Taunus starteten bereits im ersten Jahr seiner Austragung über 7 Grundschulen, 36 Schulklassen und 748 Schüler. Schirmherrin des Wettbewerbs ist die Oberurseler Bürgermeisterin Antje Runge.

Ablauf 
Während des Schuljahres werden die Erstleser der 2. und 3. Grundschulklasse aufgefordert auf der Leseplattform „Antolin“ Quizfragen zu Kinderbüchern beantwortet und damit möglichst viele Lesepunkte zu sammeln. Der Wettbewerb endet am 30. April eines Jahres. Wettbewerbsgewinner sind jeweils die 2. und 3. Schulklasse mit der höchsten durchschnittlichen Punktzahl. Zu den Preisen gehören finanzielle Zuschüsse zur Finanzierung von Tagesausflügen sowie die einzelne Leistungspreise, wie etwa eine Auszeichnung für Kinder, die nicht Deutsch-Muttersprachler sind (Bücherlöwen Medaillen).

Liste der Preisträger (Pokale) 

 Preisträger 2022

 Kategorie 2. Schulklassen 
 Gold: Grundschule am Urselbach: Klasse 2b
 Silber: Grundschule Stierstadt: Klasse 2b
 Bronze: Grundschule Mitte: Klasse 2b

 Kategorie 3. Schulklassen
 Gold: Grundschule Weißkirchen: Klasse 3a
 Silber: Grundschule Mitte: Klasse 3c
 Bronze: Grundschule Mitte: Klasse 3b

Weblinks 

 www.lions-Oberursel.de
 Offizielle Website
 Erklärung des Konzepts auf Youtube

Fußnoten 

Lesen (Deutschland)
Erstveranstaltung 2021
Schülerwettbewerb
Grundschulwesen